Groß Skaisgirren ist der Name folgender Orte in Russland:

 Groß Skaisgirren, 1938 bis 1946 Kreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung, jetzt Bolschakowo,  Siedlung und Landgemeinde im Rajon Slawsk
 Groß Skaisgirren, 1938 bis 1946 Großschirren, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946 Dunaiskoje, jetzt: Sorokino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk